Niels Rasmussen er navnet på flere personer:

 Niels Rasmussen (Venstre) (1820-1885) – dansk landmand og politiker, medlem af Landstinget for Venstre
 Niels Rasmussen (Højre) (1854-1921) – dansk håndværker, direktør og politiker, medlem af Landstinget for Højre
 N.H. Rasmussen (gymnastikdirektør) (1854-1924) – dansk gymnastikpædagog (Niels Hansen Rasmussen)
 Niels Rasmussen (ingeniør) (1869-1937) – dansk ingeniør og entreprenør
 N.H. Rasmussen (seminarieforstander) (1882-1955) – dansk seminarieforstander (Niels Hansen Rasmussen)
 Niels Rasmussen (1922-1991) – dansk roer og deltager ved sommer-OL 1948